Коваш () — португальська власна назва.

Топоніми

Коваш (Віла-Верде) — парафія.
 Коваш (Віла-Нова-де-Сервейра) — парафія.
 Коваш (Лозада) — парафія.
 Коваш (Табуа) — парафія.